Эдо может означать:

 Эдо — древнее название японской столицы Токио.
 Период Эдо — исторический период в истории Японии (1603—1868).
 Эдо — река в Японии, протекающая через регион Канто.
 Эдо — замок в японской префектуре Токио.
 Эдо — один из бенуэ-конголезских языков Нигерии, на котором говорит народ бини.
 Эдо — штат в Нигерии.
 Эдо — государство (Бенинское царство), существовавшее в XV—XIX веке на территории современной Нигерии.

 ЭДО — аппарат электрохимической детоксикации организма.
 ЭДО — сокращение от «электронный документооборот».

Не путать 
 Идо — искусственный язык на основе эсперанто.